La Copa Davis 1973 fue la 62.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 30 al 2 de diciembre de 1973. Australia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Estados Unidos por 5 a 0.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Este

Zona Europa

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1973